Скрипов може бити:

 Скрипов (Опава), насељено мјесто у округу Опава, Моравско-Шлески крај, Чешка Република
 Скрипов (Простјејов), насељено мјесто у округу Простјејов, Оломоуцки крај, Чешка Република